What to Expect When You're Expecting bezeichnet:
 What to Expect When You're Expecting (Buch), ein Sachbuch für werdende Eltern von Heidi Murkoff
 ein auf dem Buch basierender Spielfilm aus dem Jahr 2012, dt. Titel: Was passiert, wenn’s passiert ist